Kvarnen kan avse:

 Kvarnen (film) – en svensk stumfilm från 1921
 Kvarnen, Stockholm – en restaurang och ölhall på Södermalm
 Kvarnen, Söderhamn – en gammal tullkvarn i Söderhamn

Se även
 Kvarn (olika betydelser)